

Населені пункти та їхні частини
 Космув — село в гміні Грубешів Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Космув — село в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Космув — частина села Боженцин-Дужи в гміні Старе Бабіце Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства

Примітки